-{Gold Diginet}- (; често скраћено као -{Gold digi net}- и стилизовано као -{Gold digi NET}-) је српски студио који се бави синхронизацијом цртаних и играних филмова и серија. Главни партнер студија је канал -{Никелодион}-. Основан је 24. децембра 2009. године као део музичке компаније Голд. Од 2012. је у власништву међународне синхронизацијске компаније Ви-Ес-Ај.

Сарадња

ТВ канали 
 Никелодион
 Ник џуниор
 Никтунс
 Хепи ТВ
 ТВ Б92
 О2 ТВ
 Декси ТВ
 РТС 2
 Мини Ултра
 РТРС
 -{Pikaboo}-
 -{Vavoom}-
 -{Cartoon Network}-
 Уна
 ТВ Вијести

Издавачке куће 
 Голд аудио видео

Стриминг услуге 
 -{Hopster}-
 -{HBO Go}-
 -{HBO Max}-
 -{Apollon}-
 -{YouTube}-
 -{SkyShowtime}-

Синхронизације 
-{Gold Diginet}- ради телевизијске, биоскопске и ДВД синхронизације.

Референце

Спољашње везе 
 
 

Синхронизацијски студији
Предузећа из Београда